Алексе́й Никола́евич Покро́вский (1 марта 1924 — 30 августа 2009) — советский и российский актёр, певец, Народный артист РСФСР (1981).

Биография 
В 1945 году был принят в труппу МХАТа. В 1977 году покинул театр из-за расхождений во взглядах с Олегом Ефремовым.

С конца 1940-х годов снимался в кино, в том числе в фильмах «Звезда» (1949) и «Верные друзья» (1954).

Большую известность получил и как исполнитель песен и романсов. В 1960—1980-х годах исполнил на телевидении 12 музыкально-поэтических композиций, в которых были представлены лучшие стихи и песни эпохи в интерпретации артиста, аккомпанировавшего себе на малой венской семиструнной гитаре. Как минимум в пяти из этих фильмов-концертов, а также в трёх грампластинках А. Покровского, аккомпанемент (вместе с другими музыкантами) исполняет инструментальный ансамбль под управлением Анатолия Цадиковского. Лауреат телеконкурсов «Песня-74» («Песня о фабричном гудке») и «Песня-75» («Бери шинель, пошли домой»).

Похоронен на Ваганьковском кладбище (26 участок).

Работы  
 Роли во МХАТе Союза ССР имени М. Горького
 1949 — «Мещане» М. Горького — студент Шишкин
 1950 — «Вторая любовь» Е. Ю. Мальцева и Н. А. Венкстерн — Полынин
 1958 — «Три сестры» А. П. Чехова — Родэ
 1960 — «Поздняя любовь» А. Н. Островского — Дормидонт
 1962 — «Три толстяка» Ю. К. Олеши — Доктор Гаспар Арнери

 Роли в кино
 1949 — Звезда — замполит лейтенант Мещеряков.
 1953 — Таинственная находка — (эпизод, в титрах не указан).
 1954 — Верные друзья — младший лейтенант милиции.
 1960 — Повесть пламенных лет — (эпизод).
 1962 — Интервью у весны (фильм-спектакль) — доктор Гаспар Арнери (сцена из спектакля «Три толстяка»).
 1968 — Поздняя любовь (фильм-спектакль) — Доримедонт, писарь у Маргаритова.
 1972 — Приваловские миллионы — (эпизод).
 1977 — Три сестры (фильм-спектакль по пьесе А. П. Чехова) — Родэ.
 Исполнение песен
 1976 — Аты-баты, шли солдаты… (худ. фильм) — песня «Бери шинель…».
 Фильмы-концерты
 1978 — С чего начинается Родина (литературно-музыкальная композиция).
 1983 — Басни И. А. Крылова и шуточные песни — чтец и исполнитель песен, автор композиции.
 1983 — Любимые женщины — исполнитель стихов и песен, автор композиции.
 Сердцу милый край  — исполнитель стихов и песен на стихи А. Кольцова, И. Никитина, И. Сурикова.
 Стихи и романсы.
 С. Есенин  — исполнитель стихов и песен.
 Много вёрст в походах пройдено  — исполнитель стихов и песен, автор композиции.
 Радиопостановки
 1970 – В Питер за сарафаном
 1977 — С чего начинается Родина (часть 1 , часть 2 )
 Участие
 1981 — Романса трепетные звуки  (док. фильм-концерт) — исполнитель песен «В минуты музыки» и «Улетели листья» (начало на 43 минуте).
 1983 — Любимые женщины (часть 1 , часть 2 )
 Озвучивание
 1958 — Краса ненаглядная (мультфильм) — Иван Царевич.
 1964 — Заюшкина избушка (пластинка) — чтец.
 1965 — Лисичка со скалочкой (пластинка) — чтец.
 1968 — Волшебник Изумрудного города (фильм-спектакль).
 1968 — Василиса прекрасная (пластинка) — ведущий.
 1969 — Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке (пластинка).
 1978 — Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери (пластинка).
 1989 — Илья Муромец и Соловей-разбойник (пластинка) — сказитель.
 Грампластинки
 1965 — Старинные романсы (Всегда и везде за тобою. Не тверди. Ночи безумные. Наглядитесь) — 33Д-00016191-2.
 1973 — Русские народные песни и романсы — С20-05959-60.
 1976 — Русские старинные романсы.
 1977 — Русские народные песни и романсы — С20-08717-18.
 1978 — С чего начинается Родина (литературно-музыкальная композиция) — С60-11325-6.
 1978 — Родина (литературно-музыкальная композиция по произведениям С. Есенина) — Д-034427-28.
 1979 — Русская поэзия в народных песнях.
 1979 — По солдатским дорогам  (литературно-музыкальная композиция) — С40-12539-40.
 1987 — Все как прежде, все та же гитара (С20-25843-005).

Награды и звания 
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Заслуженный артист РСФСР (3 апреля 1969)
 Народный артист РСФСР (1 декабря 1981)

Примечания

Ссылки 
 Алексей Покровский  // Красная книга российской эстрады (kkre-39.narod.ru)
 Покровский А. Н.  // Киносозвездие (kinosozvezdie.ru)
 Интервью с А. Покровским (2 декабря 2001)  // Радиостанция «Эхо Москвы»

Персоналии:Московский Художественный театр
Похороненные на Ваганьковском кладбище